Надзор — форма деятельности государственных органов по обеспечению справедливости.

Некоторые виды  надзора:
 Авторский надзор 
 Административный надзор
 Конституционный надзор
 Политический надзор
 Полицейский надзор
 Прокурорский надзор 
 Судебный надзор (надзорной производство)
 Строительный надзор
 Страховой надзор
 Ростехнадзор

и другие